Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora), od 1 października 2019 Filia Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Akademii Finansów i Biznesu Vistula – uczelnia niepubliczna utworzona w 1994 roku przez Akademickie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe „Atena”. Jej pierwszym rektorem był prof. Andrzej Bartnicki.

Charakterystyka 
Uczelnia posiadała prawo do nadawania tytułu licencjata i magistra, a od 2001 do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. W 2002 uprawnienia doktorskie otrzymał Wydział Nauk Politycznych. Dzięki możliwości nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnia otrzymała w 2006 nazwę Akademii Humanistycznej.

Siedzibą uczelni był Pułtusk, posiadała ona także wydziały w Ciechanowie.

W 1999 roku we Fromborku uczelnia utworzyła Bałtycki Ośrodek Badawczy, którego celem jest badanie historycznych kontaktów Mazowsza i Warmii oraz rozwijanie współpracy z instytucjami naukowymi i edukacyjnymi w rejonie Bałtyku. Rok później w roku 2000 został utworzony Ośrodek Studiów Epoki Napoleońskiej, który jest pierwszym w Polsce ośrodkiem zajmującym się badaniami naukowymi i popularyzacją epoki napoleońskiej.

Międzywydziałowy Instytut Antropologii i Archeologii AH, na zaproszenie biskupa dr Jacka Jezierskiego, biskupa pomocniczego warmińskiego (w latach 1994–2014), podjął się w 2004 roku zadania odszukania grobu Mikołaja Kopernika w katedrze we Fromborku. Mikołaj Kopernik był jednym z kanoników w tej katedrze i został pochowany gdzieś pod jej posadzką, a miejsce jego grobu nie zostało oznaczone. Poszukiwanie zakończyło się sukcesem, jak również rekonstrukcja wyglądu słynnego astronoma w chwili śmierci, gdy miał 70 lat. Trwają nadal dalsze badania nad pełną identyfikacją szczątków zmarłego przez próby porównania jego kodu genetycznego DNA z kimś ze zmarłych lub żywych potomków z jego rodziny.

Akademia Humanistyczna była członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, należała także do European University Association oraz Compostela Grupo De Universidades.

Uczelnia utrzymywała wysoką pozycję w rankingach szkół wyższych przeprowadzanych przez „Wprost” oraz „Politykę”, jej kadrę naukowo-dydaktyczną stanowiło ponad 750 nauczycieli akademickich, wśród nich profesorowie lub profesorowie-emeryci Uniwersytetu Warszawskiego i PAN, była organizatorem Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.

W połowie drugiej dekady XXI wieku uczelnia zaczęła odczuwać poważne problemy finansowe i organizacyjne związane ze spadkiem rekrutacji nowych studentów. W roku 2017 ówczesny rektor, prof. Adam Kosecki w wywiadzie dla lokalnego portalu informacyjnego pułtusk24.pl krytycznie odniósł się do plotek dotyczących kryzysu uczelni, podkreślał, że instytucja nie jest zadłużona i reguluje wszystkie zobowiązania, ale przyznawał, że ma duże problemy z rekrutacją studentów, a jej obiekty są tylko częściowo wykorzystywane. Rozmówca potwierdził też możliwość połączenia Akademii Humanistycznej z inną uczelnią. Informacja o przejęciu Akademii Humanistycznej przez Akademię Finansów i Biznesu Vistula została podana do publicznej wiadomości we wrześniu 2019 roku, w inauguracji nowego roku akademickiego 6 października 2019 nie uczestniczyli już członkowie władz Akademii Humanistycznej, natomiast w uroczystości wzięli udział rektor prof. Wawrzyniec Konarski oraz inni przedstawiciele kierownictwa AFiBV.

Wydziały i kierunki 
Jako samodzielna uczelnia Akademia Humanistyczna dawała możliwość podjęcia nauki na dziesięciu kierunkach I i II stopnia:
 Wydział Administracji
 administracja
 Wydział Filologii Polskiej
 filologia polska
 Wydział Historyczny
 historia
 Wydział Pedagogiczny
 pedagogika
 Wydział Nauk Politycznych
 bezpieczeństwo narodowe
 politologia
 Wydział Socjologii
 socjologia
 Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie
 turystyka i rekreacja.

Obecna oferta edukacyjna opisana jest w zakładce filii na stronie Akademii Finansów i Biznesu Vistula: https://www.vistula.edu.pl/filia-pultusk/kierunki-studiow/

Absolwenci

Wykładowcy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona główna Akademii Humanistycznej [strona nieaktywna]
 Strona Akademii Finansów i Biznesu Vistula  https://www.vistula.edu.pl/filia-pultusk/kierunki-studiow/

 
Oświata w Pułtusku
Uczelnie w województwie mazowieckim